Lynx se poate referi la:

 Lynx - numele latin al constelației Linxul
 Lynx - un browser Web în mod text 
 Lynx Lynx - denumirea științifică pentru animalul cunoscut sub numele de râs sau linx